Dubravica (miasto Dubrownik) – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w mieście Dubrownik
 Dubravica (miasto Metković) – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w mieście Metković
 Dubravica (żupania zagrzebska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Dubravica
 Gmina Dubravica – gmina w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej
 Dubravica Desinićka – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Desinić
 Dubravica (miasto Požarevac) – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w mieście Požarevac